Bluff es un término del idioma inglés, traducible como "peñón" o "promontorio", que puede referirse a:

Estados Unidos 
 Bluff, un lugar designado por el censo ubicado en el estadounidense de Utah.
 Cedar Bluff, en Virginia.
 Pine Bluff, en Arkansas.
 Red Bluff, sede del condado de Tehama, California.
 Condado de Scotts Bluff, en Nebraska.
 Fair Bluff (Carolina del Norte).
 Green Bluff (Washington).
 En Alabama:
 Hokes Bluff
 Yellow Bluff
 Cedar Bluff

Australia 
 Bluff, una villa y puerto en la costa meridional de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Bluff Knoll, el punto más alto del suroeste de Australia Occidental.
 Parque Nacional Bago Bluff, un parque nacional en Nueva Gales del Sur.

Otros  
 Mathias Joseph Bluff, botánico alemán que utiliza la abreviatura Bluff.
 Farol o bluff en inglés, técnica utilizada en juegos como el póquer.